
Termin -{CUS}- ima više značenja.

 Bakar monosulfid, -{CuS}-
 Kanadska studentska unija ()